Око може да се отнася за:
 Око, зрителен орган при животните
 Човешко око
 Око (циклон), елемент на тропическите циклони
 Окото, езеро в България
 Око (мост), мост в Скопие, Република Македония